Grignon kan syfta på:
 Grignon, Côte-d'Or
 Grignon, Savoie